

Architettura
Rocchetta Mattei – rocca di Grizzana Morandi in provincia di Bologna
Forte Rocchetta – fortificazione di Ton in provincia di Trento

Geografia
Rocchetta a Volturno – comune italiano in provincia di Isernia
Rocchetta Belbo – comune italiano in provincia di Cuneo
Rocchetta di Vara – comune italiano in provincia della Spezia
Rocchetta e Croce – comune italiano in provincia di Caserta
Rocchetta Ligure – comune italiano in provincia di Alessandria
Rocchetta Nervina – comune italiano in provincia di Imperia
Rocchetta Palafea – comune italiano in provincia di Asti
Rocchetta Sant'Antonio – comune italiano in provincia di Foggia (già in provincia di Avellino)
Rocchetta Tanaro – comune italiano in provincia di Asti
Rocchetta – frazione di Cerreto di Spoleto in provincia di Perugia
Rocchetta – frazione di Spigno Monferrato in provincia di Alessandria
Rocchetta – frazione di Genga in provincia di Ancona
Rocchetta – frazione di Castorano in provincia di Ascoli
 La Rocchetta (oggi La Rochette) – ex comune francese

Persone 
Franco Rocchetta – politico italiano

Pagine correlate 
 Monte Rocchetta

Altri progetti